Duprès

steht für

 Sektkellerei Duprès, die 1858 von Fritz Kollmeyer in Neustadt am Rübenberge gegründete Sektkellerei

ist der Name von

 Claude François Duprès (1755–1808), französischer General während der Französischen Revolution

Siehe auch:
 Duprez
 Dupree
 Dupré
 du Pré
 Duppré